Trichosphaeriales är en ordning av svampar. Trichosphaeriales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichosphaeriales